Allaxius är ett släkte av kräftdjur. Allaxius ingår i familjen Axiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Allaxius